Клод Дамбюри (; ) — французский футболист из Гвианы, который играл на позиции защитника.

Биография 
С 1993 по июль 1998 года выступал за бургундский футбольный клуб «Гёньон». Затем переехал в Японию, играл в футбольном клубе «Гамба Осака» три года до лета 2001 года, после чего вернулся во Францию, где играл в футбольном клубе «Кретей». Однако, пробыл там недолго и в следующем году перешел во французский клуб четвертого дивизиона «Мартиг». В сезоне 2003/04 годов перешел во второй дивизион футбольного клуба «Реймс». Для этого отыграл ещё два сезона, прежде чем в середине 2005 года вернулся на родину в клуб «Макурия», где впервые в своей карьере стал чемпионом в сезоне 2006/07 годов. Завершил карьеру после окончания сезона 2008/09 годов.

В сборной Французской Гвианы по футболу выходил на поле в качестве замены в двух международных матчах во время Кубка зарубежных стран 2008 года.

Статистика

Национальная сборная

Примечания 

Игроки сборной Французской Гвианы по футболу